Aco Stojkov – calciatore macedone
 Denis Stojkov – ex pentatleta russo
 Dragan Stojkov – calciatore macedone
 Nikola Stojkov Mušanov – politico bulgaro
 Stefan Stojkov – cestista bulgaro
 Stevan Stojkov – cestista serbo naturalizzato italiano
 Todor Stojkov – ex cestista bulgaro